У́лица Кутяко́ва — одна из центральных улиц Саратова. Проходит от улицы Радищева до Завокзального посёлка.

Происхождение названия 
Улица названа в честь героя Советского Союза Ивана Кутякова.

История 
В 1818 году На Хлебной площади (ныне Театральная площадь) саратовским купцом Крючковым была построена церковь Петра и Павла. Вокруг церкви находились торговые ряды, за которыми начала застраиваться улица, получившая своё название от находившегося неподалёку собора — Петропавловская. К концу XIX века улица дошла уже до полотна Рязано-Уральской железной дороги. Национальный состав проживавших на ней людей был самым разнообразным. Но преобладали, в основном, цыгане, селившиеся там целым табором. Так у улицы появилось новое название — Цыганская. Цыгане селились ближе к торговым лавкам и храмам. Позже, начались набеги на лавки и церкви, совершались поджоги, якобы все имущество сгорело изнутри. Как правило, все награбленное имущество пряталось у себя в домах. Полиция неоднократно проводила обыски, но безрезультатно. Сейчас существует мнение, что на Цыганской улице больше находится забытого и ненайденного клада, чем в любом другом городе. По мере существования нового названия улицы, местные жители обращались в Городскую управу с просьбой возвратить старое название. Ходатайство было отклонено. В 1957 году Цыганская улица была переименована в улицу имени героя Советского Союза Кутякова.

В 2021 году улица стала частью Большого пешеходного кольца.

Расположение 
Улица располагается в центральной части города, протягиваясь от пересечения улиц Радищева и Челюскинцев до Лысой горы в районе Завокзального посёлка, переходя в 1-й Цементный проезд. Прерывается полотном железной дороги примерно через 2,7 км после своего начала. Остальная часть (533 м) проходит по территории Завокзального посёлка через частный сектор.

Саратовская гармонь 
В доме № 6 по ул. Кутякова с 1954 по 2000 год находился цех по производству Саратовской гармоники.

См. также 
 Список улиц Саратова

Литература

Примечания 

Кутяков
Переименованные улицы (Саратов)